Закон Шахматова — ныне отклоненный акцентуационный закон в праславянском языке, окончательно сформулированный в 1915 году А. А. Шахматовым. Суть закона заключается в перестановке акцента с краткостного или циркумфлектированного слога на проклитику:

 ;
 .

Описание 
Закон объединил в себе два частных случая:

 Из внутренних циркумфлектированных и краткостных слогов ударения передвинулись на начальные слоги фонетических слов, если те были краткостными: ;
 Если предыдущий слог был долгим, то ударение не передвигалось, а ударный слог получал акут: .

Случай с переносом на проклитику распространен в русском языке, особенно в северных говорах, в сербском и словенском языках: ; . Наоборот, при акутовой интонации ударение, как правило, не перемещается на предыдущий слог:  (),  (),  (),  ().

В украинском языке со временем оттягивание ударения на предлоги сократилось в обиходе. Оно осталось только в отдельных случаях характера наречий: перед світом, на сміх, на зиму, по світу, об землю, під руки, на поле, на осінь, під осінь. Но ранее данное явление было более распространенным: за́ рокъ, на́ возѣ, на́ долъ, на́ землю, на́ мори, на́ вѣки, на́ порохъ.

Проблемы определения 
В 1957 году Х. Станг доказал, что подвижность ударения в акцентной парадигме «c» и перенос акцента проклитик к началу фонетического слова имеют балто-славянский характер. Впоследствии в 1981 году В. А. Дыбо установил «кардинальный принцип» построения системы акцентных парадигм в балто-славянских языках. Благодаря чему была отклонена причинная связь между балто-славянским циркумфлексом и переносом акцента проклитик к началу фонетического слова. Вследствие этого современная акцентология отклоняет закон Шахматова в качестве диахронического закона метатаксы и метатонии. Но утверждение, что праславянский циркумфлекс присутствовал только в начальном слоге фонетического слова стало одним из основных положений современной акцентологии.

Примечания

Литература 
 

Праславянский язык